Erik Lundkvist, med flera stavningsvarianter, är namnet på flera personer:

 Eric Lundqvist, 1902–1978, svensk författare.
 Erik Lundqvist, 1908–1963, svensk spjutkastare.
 Erik Lundkvist, 1940–, svensk organist.
 Erik Lundquist, svensk skytt med OS-brons i lag från 1920.